De 32e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 2001 op 20 en 21 januari gehouden op de ijsbaan Ludwig Schwabl Stadion in Inzell.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 2001
Schaatsen in Duitsland
Sport in Inzell
 2001
Schaatsen
Sportevenement in Beieren